Justin Bower ist der Name folgender Personen:

* Justin Bower (Maler) (* 1975), US-amerikanischer Maler
 Justin Bower (Tennisspieler) (* 1978), südafrikanischer Tennisspieler